Hoof bezeichnet:

 Hoof (St. Wendel), Ortsteil der Stadt St. Wendel im Saarland
 Hoof (Schauenburg), Ortsteil der Gemeinde Schauenburg im nordhessischen Landkreis Kassel

Hoof ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Hoof (* 1929), deutscher Pädagoge
 Eddy Van Hoof (* 1959), belgischer Radrennfahrer 
 Hans Hoof (1925–1998), deutscher Politiker (CDU)
 Horst Hoof (* 1978), deutscher Radiomoderator
 Jan-Willem van Hoof (* 1982), niederländischer Golfspieler
 Joachim Hoof (* 1957), deutscher Bankmanager
 Jorryt van Hoof (* 1982), niederländischer Pokerspieler
 Paul Van Hoof (1900–1944), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Thomas Hoof (* 1948), deutscher Unternehmer 
 Willem van Hoof (* 1979), belgischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Hof
 Hooff